

Населені пункти та їхні частини
 Смардзево — село в гміні Щанець Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Смардзево — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Смардзево — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Смардзево — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Смардзево — лісова осада в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства

Примітки